E néven ismert kifejezések
 Pisa, olasz város
 Pisa, lengyel folyó
 PISA, a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja
 pisa, a vizelet obszcén neve
 Pisa (állatnem)

Hasonló
 Písza (Πῖσα), Görögország, ókori település